Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

120e régiment d'infanterie
120e régiment d'infanterie territoriale
120e régiment du train

Homonymie d'unités militaires